Аројо де ла Кал има више значења:

 Аројо де ла Кал (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Аројо де ла Кал (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику